Вілареш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілареш-де-Віларіса — парафія.